Гершфельд — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гершфельд, Альфред Давидович (род. 1937) — молдавский и американский дирижёр, скрипач и композитор.
 Гершфельд, Григорий Исаакович (1883—1966) — композитор, скрипач и педагог.
 Гершфельд, Давид Григорьевич (1911—2005) — советский композитор, педагог и фольклорист.